Outi est un terme pouvant désigner:

Prénom

Voir aussi
Outi, instrument de musique grec.